Vollmar ist ein deutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Vollmar ist abgeleitet vom althochdeutschen Rufnamen Volkmar und bedeutet „im Volk, bekannt, berühmt“.

Namensträger 
 Alfred Vollmar (1893–1980), deutscher Maler, Zeichner und Graphiker
 August Vollmar (1893–1970), deutscher Politiker (SPD), MdL
 Bernd Vollmar (* 1951), deutscher Kunsthistoriker und Denkmalpfleger
 Brigitte Vollmar (* 1961), deutsche Medizinerin und Hochschullehrerin
 Eugen Vollmar, Schweizer Ruderer
 Fritz Vollmar (* 1926), Schweizer Journalist und Umweltschützer
 Georg von Vollmar (1850–1922), sozialistischer Politiker
 Hans Vollmar (1915–1945), Chemiker
 Harald Vollmar (* 1947), deutscher Sportschütze und Trainer
 Heinrich Vollmar (1839–1915), katholischer Bischof, preußischer Feldpropst
 Heinz Vollmar (1936–1987), deutscher Fußballspieler
 Horst Christian Vollmar (* 1967), deutscher Mediziner und Wissenschaftler
 Jocelyn Vollmar (1925–2018), US-amerikanische Ballerina
 Jörg Vollmar (1923–2008), Doyen der Gefäßchirurgie
 Johann Friedrich Vollmar (1751–1818), Bildhauer und Künstler des Klassizismus
 Klausbernd Vollmar (* 1946), deutscher Diplompsychologe und Autor
 Ludwig Vollmar (1842–1884), deutscher Genremaler
 Matthias Rudolf Vollmar (1893–1969), deutscher Jurist, Rechtsanwalt und Beigeordneter
 Maximilian Vollmar (* 1985), deutscher Schauspieler
 Neele Vollmar (* 1978), deutsche Filmregisseurin
 Paul Vollmar (1934–2021), deutscher Ordenspriester, römisch-katholischer Theologe und Weihbischof
 Sabine Vollmar-Libal (1934–2015), deutsche Diplomatin
 Wolf Vollmar (1929–2009), deutscher Regisseur

Siehe auch 

 Vollmer
 Volmer
 Volmar

Weblinks 
 Vollmar bei genealogy.net

Familienname
Deutscher Personenname